Аспен — місто у штаті Колорадо, США, адміністративний центр округу Піткін.
 Інститут Аспена — міжнародна некомерційна організація, що здійснює освітню діяльність і дослідження з актуальних суспільних питань.